Il doppio  del Pernambuco Brasil Open Series 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Giovanni Lapentti e Fernando Romboli hanno battuto in finale 6–2, 6–1 André Ghem e Rodrigo Guidolin.

Teste di serie

  André Ghem /  Rodrigo Guidolin (finale)
  Timo Nieminen /  Juho Paukku (secondo turno)

  Ilya Belyaev /  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)
  Roman Borvanov /  Caio Zampieri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pernambuco Brasil Open Series 2011